Geri e Freki — na mitologia nórdica, dois lobos que acompanham o deus Odin
Geri's Game — curta-metragem da Pixar, realizado em 1997

Pessoas
Geri Halliwell — cantora britânica, conhecida através do grupo Spice Girls

Desambiguação